Bloober Team SA — польская компания,разработчик компьютерных игр, расположенная в Кракове. Была основана в 2008 году и наиболее известна по играм в жанре психологического хоррора Layers of Fear (2016) и Observer (2017). Последняя игра компании под названием The Medium была выпущена 28 января 2021 года. В январе 2018 года Bloober Team получила премию  в категории «Цифровая культура».

История 
Bloober Team была основана Петром Бабено () и Петром Белятовичем () в 2008 году.

Одним из поворотных моментов в истории Bloober Team была разработка Basement Crawl, которая дебютировала вместе с выпуском PlayStation 4. После неудачного приёма студия перерабатывает игру, повторно используя концепцию основной игры, добавляет новую графику, игровые механики, сюжетные и игровые режимы. Полученный в результате продукт Brawl был выпущен в феврале 2015 года, получил более благоприятные отзывы и был бесплатно предоставлен владельцам Basement Crawl.

10 января 2018 года разработчик получил премию  в категории «Цифровая культура». 8 марта 2018 года был анонсирован новый проект под кодовым названием Project Méliès. В октябре того же года было объявлено название игры — Layers of Fear 2, которая будет выпущена в 2019 году издательством Gun Media.

Разработанные игры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Производители компьютерных игр Польши
Компании, имеющие листинг акций на Варшавской фондовой бирже